De Arctis, de regio rond de Noordpool;
Arctica (geologie), een paleocontinent;
Arctica (geslacht), een schelpengeslacht;
het blad van Arctic Peoples Alert;
de powermetal band Sonata Arctica.